Laporta puede referirse a:
 Joan Laporta Estruch, abogado y político español, presidente del Fútbol Club Barcelona.
 Ramón Laporta Girón, industrial y político español, consejero nacional y procurador en Cortes.
 Jacint Laporta y Mercader, médico y escritor español.